Джеймс Э́двардс Со́ндерс () — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
В марте 1900 года стал игроком клуба «Глоссоп», за который провёл 1 матч в сезоне 1899/1900, по итогам которого команда заняла последнее место в Первом дивизионе Футбольной лиги и выбыла во Второй дивизион. В феврале 1901 года перешёл в клуб Второго дивизиона «Мидлсбро».

В августе 1901 года перешёл в клуб «Ньютон Хит» из Манчестера. Дебютировал в основном составе 26 декабря 1901 года в матче против «Линкольн Сити». Конкурировал за место в воротах с Джимми Уайтхаусом, сыграв в сезоне 1901/02 11 матчей в лиге и 2 матча в Большом кубке Манчестера, включая финал против «Манчестер Сити», в котором «» обыграли своего принципиального соперника со счётом 2:1 и выиграли Кубок Манчестера. В следующем сезоне, когда к команде присоединился Герберт Берченаф, Сондерс практически перестал попадать в основной состав, сыграв только 2 матча за целый сезон (1 — в лиге и 1 — в Кубке Англии).

В июле 1905 года перешёл в клуб «Нельсон», где провёл один сезон.

В 1906 году перешёл в «Линкольн Сити». Провёл в клубе три сезона, сыграв более 100 матчей за клуб.

В мае 1909 года главный тренер лондонского «Челси» Дэвид Колдерхед, под руководством которого Сондерс в сезоне 1906/07 играл в «Линкольн Сити», подписал Джеймса в свой новый клуб. В сезоне 1909/10 провёл 2 матча за «Челси» (эти матчи прошли в «день подарков» и в Рождество 1909 года, причём на последний на «Стэмфорд Бридж» пришло более 70 тысяч зрителей). По итогам сезона «пенсионеры» выбыли из Первого дивизиона.

В мае 1910 года перешёл в клуб 1-го дивизиона Южной лиги «Уотфорд» за 50 фунтов. Начал сезон 1910/11 в основном составе, но затем проиграл конкуренцию за место в воротах . В том же году перешёл в клуб «Линкольн Либерал», где и завершил карьеру.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCinfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Глоссоп Норт Энд»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нельсон»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Уотфорд»